Curtiss Hawk (Hawk englisch für Habicht) ist der Name folgender Flugzeuge:

 Curtiss P-1
 Curtiss F6C
 Curtiss P-6
 Curtiss P-36